Roatán (eiland), een eiland voor de kust van Honduras
Roatán (gemeente), een van de twee gemeenten op het eiland